Banjarjo (Donomulyo)
 Banjarjo (Kebonagung)
 Banjarjo (Padangan)
 Banjarjo (Pudak)
 Banjarjo (Sumberejo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing